Kalaj oksid se može odnositi na:

 Kalaj(II) oksid (stano oksid), -{SnO}-
 Kalaj (IV) oksid (kalaj dioksid, stani oksid), -{SnO2}-